Герой Праці — почесне звання в СРСР (1928-1938).
 Герой Праці Казахстану — вищий ступінь відзнаки Республіки Казахстан.
 Герой Праці Російської Федерації — вище звання Російської Федерації.
 Герой Праці (В'єтнам) — Вище звання В'єтнаму
 Герой Праці (НДР) — почесне звання у Німецькій Демократичній Республіці.
 Герой Праці (КНДР) — почесне звання в КНДР.

Див. також 
 Герой Соціалістичної Праці